Позо ел Милагро има више значења:

 Позо ел Милагро, Ла Галера (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Позо ел Милагро (Тескоко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику